

Patronyme 
 Edwin Hubble (1889-1953) est un astronome américain, particulièrement célèbre pour ses travaux sur les galaxies et leurs vitesses d'éloignement.

Astronomie 

Plusieurs sujets et objets astronomiques portent le nom d'Edwin Hubble :
 (2069) Hubble, un astéroïde de la ceinture principale.
 Hubble, un télescope spatial ;
 la constante de Hubble, constante de proportionnalité entre distance et vitesse de récession apparente des galaxies ;
 la loi de Hubble, qui rend compte de l'expansion de l'Univers ;
 le rayon de Hubble, l'échelle de longueur caractéristique de la portion observable d'un univers en expansion ;
 la séquence de Hubble, une classification morphologique des galaxies ;
 le temps de Hubble, l'échelle de temps caractéristique d'un univers en expansion.

Cinéma 
 Hubble est un film documentaire sur le vol STS-125 de la navette spatiale américaine.

Sport 
 Hubble est une voie d'escalade sportive située en Angleterre, première voie en 8c+.

Toponyme 
 Hubble Township, township du Missouri aux États-Unis